Nasini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Nasini (geb. 1971), deutscher Fernsehproduzent
 Apollonio Nasini (1692–1768), italienischer Maler, Sohn des Giuseppe.
 Antonio Annibale Nasini (um 1631–1668), italienischer Maler, Sohn des Giacomo.
 Antonio Nasini (1643–1715), italienischer Maler, Sohn des Francesco
 Francesco Nasini (1611–1695), italienischer Maler aus Piancastagnaio, Vater des Giuseppe Nicola.
 Giacomo Nasini, italienischer Maler, Vater des Francesco
 Giuseppe Nicola Nasini (1657–1736), italienischer Maler, Sohn des Francesco
 Raffaello Nasini (1854–1931), italienischer Chemiker.
 Tommaso Nasini (1663–1743), italienischer Maler, Sohn des Antonio Annibale
 Venceslao Nasini († 1831), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Zisterzienser, Abt und Generalabt